Stachelberg bezeichnet:
 Stachelberg (Nutscheid), einen Berg in der Gemeinde Ruppichteroth, Deutschland
 Stachelberg (Festung), eine Festung unweit der Gemeinde Babi bei Trutnov, Tschechien